Акајо има више значења:
 Акајо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Акајо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику